Rotenhan bezeichnet:

 Rotenhan (Adelsgeschlecht), ein fränkisches Uradelsgeschlecht
 Burg Rotenhan, dessen Stammburg im Landkreis Haßberge in Unterfranken

 Rotenhan (Ebern), Stadtteil von Ebern

Rotenhan ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Rotenhan († 1459), deutscher römisch-katholischer Bischof von Bamberg
 Christoph von Rotenhan († 1436), Bischof von Lebus
 Eleonore von Rotenhan (* 1939), deutsche Sozialwirtin und evangelische Kirchentagspräsidentin
 Friedrich Christoph Philipp von Rotenhan (1749–1798), deutscher Oberamtmann und Beamter
 Georg Wolfgang von Rotenhan (1615–1695), Beamter im Hochstift Bamberg
 Heinrich Hartmann von Rotenhan (1671–1736), deutscher Domherr und Beamter
 Hermann von Rotenhan (1800–1858), bayerischer Landtagspräsident
 Joachim Ignatz von Rotenhan (1662–1736), Beamter im Hochstift Bamberg
 Johann Alexander von Rottenhan (1710–1791), Großgrundbesitzer
 Julius von Rotenhan (1805–1882), königlich bayerischer Regierungsbeamter und Politiker

 Winther Schenk von Rotenhan, Adliger
 Wolfram von Rotenhan (1845–1912), deutscher Diplomat
 Wolfram Freiherr von Rotenhan (1887–1950), Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes

Siehe auch:
 Rotenhahn
 Rottenhan